Niemcy:
 Rothenstein – dzielnica Weißenburg in Bayern
 Rothenstein – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Holzland

Osoby:
 John Rothenstein – brytyjski pisarz
 William Rothenstein – angielski malarz

Inne:
 Rothenstein – ród
 Rothenstein – zamek